Demargne est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Joseph Demargne (1870–1912), helléniste et archéologue français ;
 Pierre Demargne (1903–2000), historien et archéologue français, fils du précédent.

Notes et références